Terbang ist die Sammelbezeichnung folgender indonesischer Inseln:

 Terbang Selatan (Süd-Terbang)
 Terbang Utara (Nord-Terbang)

Terbang bezeichnet ferner:
 Javanisch für Rebana, eine Rahmentrommel in Indonesien